Première Division 1990/91 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 1990/91 (Togo), voetbalcompetitie in Togo